В статье перечислены песни из репертуара Александра Серова.

В списке, в алфавитном порядке, перечислены песни, которые в разные годы исполнял Александр Серов. После названия песни, указаны — композитор (автор музыки) и поэт (автор слов).

Песни

На английском языке

A, D, G, I, L, M, T, Y 
 Amarillo
 Do You Remember?
 Goodbye — И. Я. Крутой — О. Горбунов
 I’m Crying
 Lady Night
 Love Me Tonight
 Misty
 The Key From My Heart — дуэт с Ириной Отиевой — И. Я. Крутой — В. Матецкий
 You're In My Heart
 You Love Me

На русском языке

А 
 Авиапочта — И. Я. Крутой — Д. Усманов

Б 
 Бесконечная любовь — О. Иванов — Н. Потёмина, А. Серов
 Буду ждать — И. Я. Крутой — С. Крылов

В 
 Вдохновение — И. Я. Крутой — Р. Ф. Казакова
 Верить в любовь — И. Я. Крутой — Г. Витке
 Вернись, любовь — О.Зацепин — О.Зацепин
 Во имя жизни А. Пахмутова Н. Добронравов
 1996 — ”Ворованная ночь” (И. Крутой - С. Бесчастный)
 Воскресенье — А. А. Бабаджанян — C. Льясов
 Выбирай — И. Я. Крутой — К. Арсенев
 Выдумал тебя Е. Мартынов М. Танич

Г 
 Гимн «Шахтёра» — И. Я. Крутой — К. Арсенев

Д 
 Джеймс Бонд — А. Серов — И. Резник
 'Давай друг друга украдём '— И. Я. Крутой — Н. Зиновьев
 Дон-Кихоты — И. Я. Крутой — А. Серов
 Дорога без конца (Путь солдата) — И.Петренко - Я. Голяков

З 
 Звездопад — И. Я. Крутой — И. Ю. Николаев
 Зирка

К 
 Как быть? — И. Я. Крутой — А. Косарев — из к/ф «Сувенир для прокурора»
 Капель — А. А. Бабаджанян  — Р. И. Рождественский
 Круиз — Р. Майоров - М. Рябинин  дуэт с Ольгой Зарубиной
 Курортный роман

Л

1. Любовь возвратится к тебе А. Нестеров П. Леонидов

М 
 Мадонна — И. Я. Крутой — Р. Ф. Казакова
 Маргарита — К. А. Брейтбург — И. Д. Шаферан
 Марина
 Мария
 Миг удачи — И. Я. Крутой — А. Косарев — из к/ф «Сувенир для прокурора»
 Мир для влюблённых — И. Я. Крутой — Д. Усманов
 Мир и радость вам, живущие — И. Я. Крутой — К. Кулиев
 Моя богиня - В. Тененбаум - А.Ядров
 Музыка венчальная — И. Я. Крутой — Р. Ф. Казакова

Н 
 Надежды свет - А. Серов - С. Саунин
 Надо уходить - Д. Жаров - С. Осиашвили
 Не надо — И. Я. Крутой — Н. Зиновьев
 Ностальгия по тебе — Julio Iglesias — А. Н. Серов
 Ночным Белградом — Д. Кралич — Д. Фире

О 
 Обледенелая дверь — И. Я. Крутой — А. Серов
 Осенний свет — Ж. Татлян — С. Льясов
 Осенняя роса И. Ошка - Ю. Гарин
 Осенняя свадьба — О. Иванов — Н. Потёмкина

П 
 Палермо — Meredith Wilson — А.Серов
 Песня Земли — И. Я. Крутой — К. Кулиев
 1997 — ”Поезд Киев-Москва” (И. Крутой - И. Лазаревский)
 Признание — И. Я. Крутой — С. Алиханов, А. Жигарев
 Проклятая - В. Окороков - С.Белявская
 1993 — ”Прости и прощай” (И. Крутой - Р. Рождественский)
 Прости меня — M. Ranieri — А. Серов
 Прощание с морем — И. Я. Крутой — А. Серов
 Птица — А. Серов — А. Серов
 Пустыня — В. Г. Добрынин - М. Рябинин
 Путь солдата (Дорога без конца) — И.Петренко - Я. Голяков

С 
 Свет надежды (правильное название) А. Серов - С. Саунин
 Свечи Е. Мартынов А. Поперечный, А. Серов
 Синьорита
 Сказочный Версаль — А. Серов — А. Серов
 Спорт — твой друг — И. Я. Крутой — Л. П. Дербенёв
 Судьбе назло — И. Я. Крутой — Р. Ф. Казакова
 Сюзанна — И. Я. Крутой — Л. Воронцова

Т 
 Ты
 Ты меня любишь! — И. Я. Крутой — Р. Ф. Казакова

Э 
 Элизабет (русский текст А. Серов)
 Эта песня (русский текст А. Серов)
 Эхо первой любви Е. Г. Мартынов, Р. Рождественский)

Я 
 Я в тебя давно влюблён — И. Я. Крутой — М. Рябинин
 Я живу В. Г. Добрынин С. А. Осиашвили
 1995 — ”Я люблю тебя до слёз” (И. Крутой - И. Николаев)
 Я не верю (Pobre Diablo) — Julio Iglesias, Manuel De Le, Calva Diego — А.Серов
 Я одинокий (33 Anos) — Julio Iglesias, Manuel De Le, Calva Diego — А.Серов
 Я то плачу, то смеюсь… (Дверь) — И. Я. Крутой — А. Серов

См. также 
 Список песен Игоря Крутого в исполнении Александра Серова

Серов, Александр